Степанян Нельсон Георгійович (1913—1944) — радянський військово-морський льотчик-штурмовик, учасник Другої світової війни, двічі Герой Радянського Союзу.
 Степанян Олександр Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Степанян Цолак Олександрович (1911—2002) — радянський і російський філософ, фахівець в галузі історичного матеріалізму і соціальної філософії
 Степанян Юрік Грантікович ( 1958) — український скульптор.

Примітки